Der Anglizismus Content steht für

 Medieninhalt in Massenmedien
 Webinhalt
 die in IT-Systemen vorhandenen Informationen
 Content (Grenada), Siedlung auf Grenada

Siehe auch:
 Content-Management-System (CMS)
 Content Farm
 Contant